Маліє́нко — українське або білоруське прізвище, яке утворене від особистого прізвиська Малий.

Походження 

Прізвисько Малий утворено від українського прикметника «малий», тобто «маленький». Ймовірно, прізвисько Малий містило, зазначення, особливості зовнішності засновника прізвища (мініатюрність, худоба, невисокий зріст). Можливо також, що в основі прізвища Малієнко лежить не прізвисько, а мирське ім'я Малий — так могли назвати молодшу дитину в сім'ї.

В «Ономастиконі» академіка С. Б. Веселовського згадуються родинні іменування: Борис Васильович Малой (кінець XV ст., Новгород), Малига, селянин (кінець XV ст., Переяславль), а також Малишкін Василь і Матвій Родіонович (1569 р., Ярославль).

Пізніше прізвисько Малий стало основою для прізвища Малієнко.

Прізвище Малієнко утворилася за допомогою суфікса -енко. Спочатку він мав таке значення: «маленький», «молода людина», «син». Тому Малієнко буквально розумілося як «син Малія». Пізніше древній суфікс -енко втратив своє пряме значення і зберігся лише як фамільний.

Відомі носії 

 Малієнко Ганна — звукорежисер українських мультфільмів (Дідочок задумав женитися та ін.)
 Малієнко Терентій Сергійович (1910—1941) — льотчик, що здійснив бойовий таран 22 червня 1941 року.
 Малієнко Юлія Борисівна (нар. 1960 р.) — старший науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, вчитель-методист.
 Малієнко Юрій Миколайович — провідний художник Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Яворницького.Малієнко Юрій Миколайович .

Примітки